Mvaï peut désigner :
 les Mvaï, un peuple fang du Gabon
 le mvaï, leur langue